Марко Томас (, родился 3 января 1985 года в Копривнице, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, выступает на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника за баскетбольный клуб «Газиантеп» и национальную сборную Хорватии.

Карьера

Загреб 
Карьеру начал в молодом возрасте в БК «Загреб» в 2000 году. В сезоне 2002—2003 он начал получать первые минуты игрового времени. И он начал показывать хорошую игру. В сезоне 2003/2004 Томас взял на себя главную роль в клубе. Он был одним из лучших игроков в Чемпионате Хорватии. В апреле 2005 года «Загреб» отказался продавать Марко в «Басконию», и он объявляет о отъезде в Америку.

Реал Мадрид 
Однако он не остаётся в Европе, вместе с Игорем Раковичем переходит в «Реал Мадрид». Но там он почти не играет. В сезоне 2007/2008 он отправляется в испанский клуб «Фуэнлабрада». Там Томас получает снова игровое время и начинает забивать. В следующем сезоне «Реал» даёт ему шанс, но и снова времени Томасу не хватает, и он не может раскрыться в «Реале» ещё раз. По окончании сезона Марко уходит из «Реала».

Цибона 
Летом 2009 года он переходит в «Цибону».

Фенербахче-Улкер 
В трансферном окне лета 2010 года он подписывает контракт с «Фенербахче-Улкер» на два года.

Награды и достижения 
  Загреб (2000—2005)
  Реал Мадрид (2005—2007)
  Кубок Европы УЛЕБ: 2006-07
  Фуэнлабрада (2007—2008)
  Реал Мадрид (2008—2009)
  Torneo Comunidad de Madrid: 2008
  Цибона (2009—2010)
  Чемпионат Хорватии: 2009-10
  Фенербахче (2010-2012)
  Чемпионат Турции: 2010—2011
  Кубок Турции: 2010—2011

Сборная 
Марко Томас выигрывал золото с юниорской сборной Хорватии по баскетболу на Чемпионате Европы по баскетболу 2002. Участвовал с национальной сборной Хорватии на Евробаскете 2005, 2007, 2011.

Ссылки 
 

Баскетболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
Игроки БК «Забок»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Игокеа»